Rat des nuages est un nom vernaculaire qui peut désigner différents rongeurs des Philippines. Tous de la sous-famille des Murinés.

 les espèces du genre Crateromys
 les espèces du genre Phloeomys
 Phloeomys pallidus - le plus courant en captivité dans les zoos

Rongeur (nom vernaculaire)
Muridae
Nom de rongeur ambigu